Gente, originalmente chamado Gente da Noite, foi um programa de televisão brasileiro de variedades exibido pela TVCOM de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Apresentado por Tatata Pimentel, o programa começou a ser exibido na década de 1990, com o nome Gente da Noite, mudando em 2008 para Gente. Era diário até dezembro de 2010. Em 2011 passou a ser exibido em edições especiais, sendo extinto no fim de 2011, com a aposentadoria de Tatata.

Ver também
TVCOM

Ligações externas
Página da TVCOM

Programas da TVCOM